Franciaország
Avesnes, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Avesnes-les-Aubert, település Franciaországban, Nord megyében
Avesnes-lès-Bapaume, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Avesnes-en-Bray, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Avesnes-Chaussoy, település Franciaországban, Somme megyében
Avesnes-le-Comte, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Avesnes-sur-Helpe, település Franciaországban, Nord megyében
Avesnes-en-Saosnois, település Franciaországban, Sarthe megyében
Avesnes-le-Sec, település Franciaországban, Nord megyében
Avesnes-en-Val, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében